John Callahan ist der Name folgender Personen:

* John Callahan (Cartoonist) (1951–2010), US-amerikanischer Cartoonist und Musiker 
 John Callahan (Schauspieler) (1953–2020), US-amerikanischer Schauspieler 
 John Callahan (Skilangläufer) (* 1962), US-amerikanischer Skilangläufer